Air Force Cross kan avse:

Air Force Cross (Storbritannien)
Air Force Cross (USA)